AGP steht als Abkürzung für:
 Accelerated Graphics Port, ein spezieller Steckplatz (Slot) für Grafikkarten in Computern
 Allianz Graue Panther, eine deutsche politische Partei
 Alpine Gesellschaft Preintaler
 Amsterdam Gay Pride, jährliches LGBTI-Festival in Amsterdam
 Anwendungszentrum Großstrukturen in der Produktionstechnik, siehe (Fraunhofer-Gesellschaft)
 Arabinogalaktan-Protein, ein in vielen Pflanzen vorkommendes Glykoprotein
 Arbeitsgemeinschaft zur Geschichte Preußens, ein historischer Verein
 Asom Gana Parishad, eine regionale Partei in Indien
 Aufbaugesellschaft Prager Straße mbH, (ehemaliges Grundstücksmarketing-Unternehmen in Dresden), siehe Wiener Loch
 Flughafen Málaga – Costa del Sol (span. Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol), ein internationaler Verkehrsflughafen in der Provinz Málaga und der zentrale Flughafen für die Costa del Sol, Spanien nach dem IATA-Code
 A & G Price Limited, Maschinen- und ehemalige Lokomotivfabrik in Neuseeland mit Sitz in Thames

AGP